Павел Маслак (,  ) — чеський легкоатлет, який спеціалізується у бігу на короткі дистанції, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів світу та Європи у спринтерських та естафетних дисциплінах.

Спортивна кар'єра 

У 2021 став першим у загальному заліку Світового туру в приміщенні з бігу на 400 метрів, внаслідок чого здобув право взяти участь у чемпіонаті світу в приміщенні-2022.

Основні міжнародні виступи

Примітки

Джерела 

 

Чеські бігуни на короткі дистанції
Чеські бігуни на середні дистанції
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони світу з легкої атлетики в приміщенні
Переможці Світового легкоатлетичного туру в приміщенні
Чемпіони Європи з легкої атлетики
Срібні призери чемпіонатів Європи
Бронзові призери чемпіонатів Європи
Рекордсмени Європи з легкої атлетики
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики
Чемпіони Чехії з легкої атлетики